Municipio de Huston puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Huston (condado de Blair, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Blair.
 Municipio de Huston (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.
 Municipio de Huston (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.